Додеканесские турки  ()— это сообщество, состоящее из этнических турок и туркоязычного населения живущих на двух островах архипелага Додеканес — Родос и Кос (Истанкёй). Додеканесские турки не были затронуты обменом населением между Грецией и Турцией в 1923 году, поскольку с момента захвата островов в 1912 году, во время итало-турецкой войны, острова находились под властью Королевства Италия. Все жители островов стали греческими гражданами после 1947 года, когда по Парижскому договору острова стали частью Греции.

Численность 
В начале XX века на Додеканесских островах проживало около 20 000 турок. В 1912 году на Додеканессах проживало 10 000—12 000 турок.

В результате включения островов в состав Греции, а также вследствие кипрского конфликта и последующего турецкого вторжения на Кипр в 1974 году многие турки-мусульмане были вынуждены покинуть острова и поселиться в Турции. Многие из них были лишены греческого гражданства и имущества. Некоторые из тех, кто остался, отказались от турецкого языка и своей религии.

В настоящее время турко-мусульманское население Додеканеских островов оценивается в менее чем 5000 человек, по другим данным около 6000 человек.

Примечания 

Народы Греции
Турецкая диаспора